

Origines

Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF)

AIAF+10 : initiative de soutien mondial en faveur de l’agriculture familiale

Reconnaissances internationales 
 Statut consultatif spécial 2012 ECOSOC
 Statut de Liaison 2011 FAO
. FAO
 Prix Fondation d’Etudes Rurales 2014 (UPA) (site en espagnol)
Dans la catégorie Politique, Economie et Sciences Sociales, ce prix récompense « l’effort et la ténacité» des membres du Forum Rural Mondial qui «ont réussi à mobiliser la société… afin de déclarer l’année 2014 comme étant l’Année internationale de l’agriculture familiale ». En ce qui concerne la FER, 
 Prix Jacques Diouf 2015 FAO

En reconnaissance de son soutien au dialogue entre les communautés rurales et pour sa contribution à la promotion de l’agriculture Familiale dans le monde.

Notes et références 

Organisation internationale